Super 8 peut faire référence à :

Cinéma

Technique 

 Super 8, format de film cinématographique de largeur 8 mm.

Titres de films 

 Super 8, film américain de J. J. Abrams sorti en 2011 ;
 Super 8 Stories, documentaire d'Emir Kusturica sorti en 2001.

Album 

 Super 8, album studio du groupe de musique espagnol Los Planetas ;
 Super 8, album studio du groupe de musique suisse Züri West.

Autres 

 Super 8 Hotels, une chaîne d'hôtels ;
 Super 8, course de stock-car sur un circuit en 8.